Jan Bartoň (ur. 29 stycznia 1990 w Veřovicach) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu SK Nove Mesto na Morave.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 20 lutego 2007 roku, podczas zawodów "Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy" w hiszpańskiej miejscowości Jacy, gdzie zajął 30. miejsce na dystansie 7,5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas pierwszego etapu Tour de Ski w szwajcarskiej miejscowości Val Müstair, gdzie zajął 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bartoň nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Czescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990